Toppo ist der Familienname folgender Personen:

 Brissa de Toppo, um 1295 Bischof von Triest, machte Triest zur Freien Stadt
 Felix Toppo SJ (* 1947), Erzbischof von Ranchi
 James Anthony Toppo (1930–2004), Bischof von Jalpaiguri
 Joseph Toppo (* 1954), indischer Politiker
 Michael Akasius Toppo (* 1955), indischer Bischof 
 Paul Toppo (* 1957), römisch-katholischer Bischof
 Telesphore Placidus Toppo (* 1939), römisch-katholischer Kardinal

Toppo bezeichnet die folgenden Unternehmen:

 Toppo Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller